Колесниченко (, ) — украинская и белорусская фамилия.

Известные носители 
 Колесниченко, Алексей Никифорович (1923—1985) — советский учёный-криминалист.
 Колесниченко, Анатолий Илларионович (1943—2015) — советский и украинский писатель.
 Колесниченко, Анатолий Павлович (1941—2019) — советский и российский анестезиолог и реаниматолог.
 Колесниченко, Вадим Васильевич (род. 1958) — украинский и российский политик.
 Колесниченко, Валерий Павлович (род. 1949) — советский футболист.
 
 
 Колесниченко, Владимир (род. 1980) — латвийский футболист.
 Колесниченко, Вячеслав Петрович (род. 1990) — российский легкоатлет.
 Колесниченко, Кирилл Александрович (род. 2000) — российский футболист.
 Колесниченко, Лариса Станиславовна (род. 1943) — российский учёный-медик.
 Лазарева (Колесниченко), Мария Павловна (1928—1990) — Герой Социалистического Труда.
 
 Колесниченко, Николай Петрович (род. 1949) — украинский политик.
 Колесниченко, Светлана Константиновна (род. 1993) — российская синхронистка.
 Колесниченко, Сергей Геннадьевич (род. 1986) — украинский футболист.
 Колесниченко, Степан Калинович (1913—1943) — Герой Советского Союза.
 Колесниченко, Томас Анатольевич (1930—2003) — советский журналист-международник.
 Колесниченко, Янина Евгеньевна (род. 1973) — российская актриса.